Nueva Caledonia puede referirse a:

 Nueva Caledonia, colonia francesa en el océano Pacífico;
 Nueva Caledonia, distrito del comercio de pieles de la Columbia Británica, Canadá;
 Nueva Caledonia, antigua colonia escocesa en la región del Darién.